Zickbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Zickbauer (* 1942), österreichischer Fußballspieler
 Marc Zickbauer (* 1986), österreichischer Grasskiläufer